Debreceni Református Kollégium
 Kecskeméti Református Kollégium
 Kiskunhalasi református kollégium
 Kolozsvári református kollégium
 Komáromi Református Kollégium
 Marosvásárhelyi református kollégium
 Nagyenyedi református kollégium
 Pápai Református Kollégium
 Pécsi Református Kollégium
 Sárospataki Református Kollégium
 Szászvárosi református kollégium
 Székelyudvarhelyi református kollégium
 Szatmárnémeti Református Gimnázium 
 Sepsiszentgyörgyi református kollégium
 Zilahi Református Kollégium